

Letteratura 
In viaggio con la zia – romanzo del 1969 scritto da Graham Greene.

Cinema 
In viaggio con la zia (Travels with my Aunt)  – film del 1972 diretto da George Cukor

Televisione 
In viaggio con la zia – programma televisivo del 2016.